Koninklijke Lederfabrieken Oisterwijk, een voormalige leerfabriek in de Nederlandse plaats Oisterwijk
 Kijk- en Luisteronderzoek, een dienst van de Nederlandse omroeporganisatie NOS
 Kruis voor betoonde marsvaardigheid, bekend als Vierdaagsekruis
 Kangleipak Liberation Organisation, een verzetsbeweging in India
 Station Lövenich, een treinstation in de Duitse stad Keulen, met stationsafkorting KLO
 Kalibo International Airport, een vliegveld in de Filipijnse provincie Aklan met IATA-code KLO